

Carriera

Club
 Nel giro di quattro anni si trova a passare nelle file dell'Athletic B per poi approdare finalmente nella prima squadra dell'Athletic Club nella stagione 2006-2007. Il suo debutto nella Liga è avvenuto il 15 ottobre 2006 nella partita Gimnàstic-Athletic Club (2-3), quando è subentrato a Orbaiz al 58'.

Nell'estate del 2007 è passato dall'Athletic Club al Salamanca a parametro zero.

Nazionale
Visto che il suo luogo di nascita è il Messico, Javier può essere convocato dalla Nazionale messicana

Collegamenti esterni